Unryu può riferirsi a:

Navi 
 Classe Unryu – classe di portaerei della Marina imperiale giapponese
 Unryū – la prima nave dell'omonima classe
 Unryū – sottomarino classe Soryu delle Forze di autodifesa giapponesi

Persone 
Unryū Kyūkichi – un campione di sumo di inizio XIX secolo
Unryū – flautista giapponese

Anime e manga 
Akari Unryu – personaggio di Ranma ½